Список высочайших горных вершин Кыргызстана включает в себя 158 горных вершин в Центральном Тянь-Шане (16), Северном Тянь-Шане (19), Внутреннем Тянь-Шане (48), Западном Тянь-Шане (30), Южном Тянь-Шане (41) и Памиро-Алае (4).

Горные хребты Центрального Тянь-Шаня

Горные хребты Внутреннего Тянь-Шаня

Горные хребты Западного Тянь-Шаня

Горные хребты Южного Тянь-Шаня

Горные хребты Южного Тянь-Шаня

Памиро-Алай

Примечания 

 
Списки гор
Списки:Киргизия